

Даунінг — місто, штат Міссурі
 Даунінг — селище, штат Вісконсин